Saragossa – comunità non incorporata della contea di Walker, in Alabama (Stati Uniti d'America)
 Saragossa – piantagione di Natchez, nel Mississippi (Stati Uniti d'America)
 Saragossa – genus di falena
 Saragossa Band – gruppo musicale tedesco

Pagine correlate 
 Zaragoza (disambigua)